Picasso-Museum bezeichnet verschiedene Museen in mehreren Ländern: 

in Deutschland:
 das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

in Frankreich: 
 das Musée Picasso Antibes, Antibes, Côte d’Azur, 
 das Musée Picasso, Paris, 

in Spanien: 
 Museu Picasso, Barcelona
 Fundatión Picasso, Málaga, mit Sitz in Picassos Geburtshaus
 Museo Picasso, Málaga